Liste des différents traités de La Haye
 Le Traité de La Haye (1596) - Les Provinces-Unies s'allient à la France et à l'Angleterre contre l'Espagne.
 Le Traité de La Haye (1625) - La Grande-Bretagne et les Pays-Bas s'accordent pour soutenir économiquement Christian IV de Danemark;
 Le Traité de La Haye de 1661 (également connu sous le nom de Paix de la Haye) est un traité de paix signé entre le Royaume du Portugal et la République des Provinces-Unies.
 La triple alliance de La Haye est conclue le  entre Les Provinces-Unies, l'Angleterre et la Suède pour freiner l'expansion de la France dans les Pays-Bas espagnols.
 Le Traité de La Haye (1698) tente de résoudre le problème de la succession du trône d'Espagne, il est connu aussi comme le Traité de la première partition;
 Le Traité de La Haye (1701) - L'Angleterre, l'Autriche, les Provinces-Unies s'allient pour s'opposer à la France;
 Le Traité de La Haye (1709), aussi connu sous le nom de Premier Traité de la Barrière entre l'Angleterre et les Provinces-Unies.
 Le Traité de La Haye (1720) ou traité de Den Haag met fin à la guerre de la Quadruple-Alliance.
 Le Traité de La Haye (1739) entérine le rapprochement de la Prusse et de la France au détriment de l'Autriche.
 Le Traité de la Haye (1788) signé le 15 avril entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, le même jour qu'un traité à Berlin entre les Provinces-Unies et la Prusse, d'où naît la Triple-Alliance.
 Le Traité de La Haye (1795) permet de conclure la guerre de la République batave avec la France révolutionnaire;
 Le Traité de La Haye (1895) établit les limites territoriales de la Nouvelle-Guinée britannique;
 Le Traité de La Haye (1949) donne l'indépendance à l'Indonésie.